Mjöträsket kan syfta på ett antal insjöar

Finland 
Mjöträsket (sjö i Finland), sjö i Österbotten,

Sverige

Västerbotten 
Mjöträsket (Burträsks socken, Västerbotten, 716003-169926), sjö i Skellefteå kommun,  (33,7 ha)
Mjöträsket (Burträsks socken, Västerbotten, 716520-169491), sjö i Skellefteå kommun,  (32,6 ha)
Mjöträsket (Burträsks socken, Västerbotten, 716956-170128), sjö i Skellefteå kommun, 
Mjöträsket (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (74,4 ha)

Norrbotten 
Inre Mjöträsket, sjö i Kalix kommun,  (9,33 ha)
Mjöträsket (Nederkalix socken, Norrbotten, 732119-183186), sjö i Kalix kommun,  (7,94 ha)
Mjöträsket (Nederkalix socken, Norrbotten, 733667-182778), sjö i Kalix kommun,  (2,4 km²)
Yttre-Mjöträsket, sjö i Kalix kommun,  (7,6 ha)
Lill-Mjöträsket, sjö i Kalix kommun, 
Mjöträsket (Töre socken, Norrbotten, 733510-181552), sjö i Kalix kommun,  (22 ha)
Mjöträsket (Töre socken, Norrbotten, 734659-180742), sjö i Kalix kommun,  (43,2 ha)
Stor-Mjöträsket, sjö i Kalix kommun,  (5,8 ha)
Mjöträsket (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (20,3 ha)
Mjöträsket (Norrfjärdens socken, Norrbotten, 727641-177366), sjö i Piteå kommun,  (6,02 ha)
Mjöträsket (Norrfjärdens socken, Norrbotten, 728425-175881), sjö i Piteå kommun,  (13,8 ha)
Mjöträsket (Överkalix socken, Norrbotten, 736090-182177), sjö i Överkalix kommun,  (24 ha)
Mjöträsket (Överkalix socken, Norrbotten, 736359-181256), sjö i Överkalix kommun,  (18,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn